Die skandinavischen Maßsysteme sind durch die gemeinsame Geschichte untereinander eng verwandt.

Dänemark

Norwegen

Schweden 

!
!
Norwegische Geschichte
Skandinavische Geschichte